A Zona da Europa/África é uma das 3 zonas regionais da Copa Davis.

Grupo I 

Nações participantes:

Cabeças de chave:
 
 
 
 

Demais nações:

Disputas

Grupo II 

Nações participantes:

Cabeças de chave:
 
 
 
 
 
 
 
 

Demais nações:

Disputas

Grupo III Europa

Grupo III África

Ligação externa

Copa Davis de 2015